Плоты́ — посёлок Большебоевского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области.

География 
Плоты находятся в северо-восточной части района в 12 км от села Долгоруково. На юге живописный пруд.
 
В посёлке станция «Плоты».

Также через Плоты (вдоль железной дороги) проходит шоссе Долгоруково — Большая Боевка.

История 
В 1896 году на железнодорожной линии Елец — Касторная был открыт полустанок. Он получил своё название по соседней деревне Плоты (ныне Грибоедово). Так же стал называться пристанционный поселок.
В наши дни территории, которые примыкают к поселку на северо-западе, заняты садоводствами. Там же расположена деревня Кочетовка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Долгоруковского района Липецкой области «www.dolgorukovo.org» 

Населённые пункты Долгоруковского района